Алекса́ндр Лихачёв:
 Лихачёв, Александр Логинович (1753—1814) — казанский помещик, библиофил.
 Лихачёв, Александр Никифорович (1857—после 1917) — русский генерал и общественный деятель, член Государственной думы от Саратовской губернии.
 Лихачёв, Александр Сергеевич (род. 1996) — российский футболист, защитник. Примечания